Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 1998/99.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SF Neukölln und der SC Viernheim kamen mit je 11 Spielern aus, während bei der SG Porz, beim PSV Duisburg und beim SK Zähringen alle gemeldeten Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 202 Spieler zum Einsatz, von denen 36 keinen Wettkampf versäumten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rustam Kasimjanov (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 12 Punkten aus 13 Partien, einen Punkt weniger (bei 15 absolvierten Partien) erreichte Curt Hansen (SG Porz). Mit Jan Lauzeningks (SV Wattenscheid) und Bernd Schneider (SG 1868-Aljechin Solingen) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Lauzeningks zwei Partien spielte, Schneider eine.

Erneut war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste eingesetzte Spieler und der Erfurter Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 1998; ARM = Armenien, AUS = Australien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

SG 1868-Aljechin Solingen

SG Porz

SG Bochum 31

SV Castrop-Rauxel

PSV Duisburg

Delmenhorster Schachklub

SK Passau

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

Erfurter Schachklub

Dresdner SC

SK Zähringen

SC Viernheim

USC Magdeburg

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Wolodymyr Baklan wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Arnd Lauber wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Christian Maier wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Ralph Sandkamp wurde aus 11 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Jakob Heissler wurde aus 14 Partien erspielt.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1999. Edition Marco, Berlin 1998, ISBN 3-924833-38-9.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1998
Schach 1999